Castro Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Castro Peak är  meter över havet.

Terrängen runt Castro Peak är varierad. Havet är nära Castro Peak åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är MacGregor Peaks,  meter över havet,  kilometer norr om Castro Peak. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är St. Kliment Ohridski Base,  kilometer norr om Castro Peak.

Kommentarer

Källor 

Berg på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis